Dryas kan syfta på:

Dryas – ett växtsläkte i familjen rosväxter, se fjällsippssläktet
Dryas (djur) – ett släkte av fjärilar
Dryas (mytologi) – en prins av Egypten i grekisk mytologi
Yngre dryas – en kall klimatperiod

Se även
Dryader – trädnymfer i grekisk mytologi